Aydınlar (Çerkeş), een dorp in het Turkse district Çerkeş
 Aydınlar (district), een Turks district in de provincie Siirt
 Aydınlar (Ereğli), een dorp in het Turkse district Ereğli